Kongeriget kan henvise til:

 Kongeriget (tv-serie) fra 1998-2002, instrueret af Jens Folmer Jepsen

Se også 
 Kongerige
 Kongeriget Burgund (flertydig)